

Persone 

 Alexandre Song – calciatore camerunese naturalizzato francese
 Rigobert Song – calciatore camerunese

Altro 
 Song – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Song – uno dei regni cinesi durante il periodo delle primavere e degli autunni (770-476 a.C.)
 Dinastia Song – dinastia cinese che regnò sulla Cina dal 960 al 1279
 Monte Song – montagna cinese chiamata Songshan, una delle cinque montagne sacre del Taoismo
 Classe Song – classe di sottomarini dell'esercito cinese